Der CONCACAF Gold Cup 2002 war die 16. Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und 6. unter der Bezeichnung "Gold Cup" und fand vom 18. Januar bis 2. Februar in den USA statt.

Turniersieger USA qualifizierte sich für den FIFA-Konföderationen-Pokal 2003 in Frankreich.

Spielorte

Vorrunde

Gruppe A 
Alle Spiele in Pasadena.

|}

|}

Gruppe B 
Alle Spiele in Pasadena.

|}

|}

Gruppe C 
Alle Spiele in Miami.

|}

|}

Gruppe D 
Alle Spiele in Miami.

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Turnierdetails auf rsssf.com (engl.)

Gold Cup 2002
Fußball (Vereinigte Staaten)
Fußballveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Miami
Sportveranstaltung in Pasadena (Kalifornien)